Ive Prćić ist der Name folgender Personen:

* Ive Prćić senior (1894–1959), kroatischer Schriftsteller
 Ivo Prćić junior (1927–2002), kroatischer Schriftsteller